Çankaya Belediyesi Anka Spor Kulübü – squadra di pallavolo femminile
 Çankaya Belediyesi Anka Spor Kulübü – squadra di pallavolo maschile